Сему́нция — древнеримская единица измерения веса, соответствовавшая 1/24 либры или 1/2 унции. Дословно термин означает «половина унции» — . Обозначением семунции служили служили знаки Σ, Є, £. Вес семунции соответствовал 13,584 г.

Относительно непродолжительное время в Римской республике, а также в ряде италийских городов, чеканилась бронзовая монета семунция. В начале второй Пунической войны (218—202 гг. до н.э.) римские войска потерпели ряд тяжёлых поражений. Для покрытия военных расходов вес основной денежной единицы асса был снижен вдвое. Соответственно чеканившиеся семунции (1/24 асса) не соответствовали своему весовому аналогу.

Чеканка семунций окончательно прекратилась около 180 года до н. э..

Примечания 

Номиналы в унциях
Единицы измерения массы
Монеты Древнего Рима
Монеты по алфавиту